Мини водное поло — водный командный вид спорта с мячом, в котором побеждает та команда, которая забросит больше мячей в ворота соперника. Основные отличия этой игры от обычной игры в водное поло:
 отсутствие хронометража (неограниченная длительность игры и атаки, при удалении время не отсчитывается);
 уменьшены размеры поля (15.0 м х 11.5 м вместо 30 м х 20м) и ворот (2.5 м х 0.8 м вместо 3.0 м х 0.9м);
 игра разделяется на сеты: до шести голов у мужчин (иногда до 4х) и до четырех голов у женщин;
 уменьшено число игроков команды на поле: четыре игрока (включая вратаря) у мужчин и пять у женщин и юношей (вместо семи);
 при удалении, игрок касается места пересечения лицевой и боковой линий и может немедленно вернуться в игру;
 замены производятся в любое время, даже если противник владеет мячом;
 перед началом игры команды с помощью жребия разыгрывают, которая из них начнет игру с центра поля в первом сете;
 игрок имеет право забить гол непосредственно с углового броска или со свободного броска со своей половины поля.

Правила мини водного поло делают эту игру доступной непрофессиональным пловцам и ватерполистам, позволяют проводить игры в небольших бассейнах и упрощают организацию игр в открытых водоёмах.

Ссылки 
 Федерация мини водного поло России
 Федерация водного поло России
 Сайт ватерпольной фитнес лиги

 
Командные игры
Игры с мячом